Ко́лер () — немецкая фамилия:

 Колер, Антон (1907—1961) — немецкий шахматист.
 Колер, Йозеф (1849—1919) — немецкий юрист и профессор.
 Колер, Кара (род. 1991) — американская гребчиха.
 Колер, Кауфман (1843—1926) — американский раввин и энциклопедист немецкого происхождения.
 Колер, Тим — американский археолог и антрополог.
 Колер, Фредерик (род. 1975) — американский актёр.
 Колер, Юрген (род. 1965) — немецкий футболист.
 Колер, Эдмунд Густав Альвин фон (1831—1901) — немецкий военный врач.

См. также 
 Коллер
 Колера 
 Колере
 Колеров